

Leger
Divisie (landmacht), een onderdeel van de landmacht
Blauwe divisie, een Spaanse eenheid van vrijwilligers die aan de Duitse zijde diende tijdens de Tweede Wereldoorlog
Divisie van het Noorden, het leger dat werd aangevoerd door Panchios Villa tijdens de Mexicaanse Revolutie

Sport
In Nederland worden sportclubs onderverdeeld per divisie:
Eredivisie (mannenvoetbal), de hoogste voetbalafdeling
Vrouwen Eredivisie, de hoogste vrouwenvoetbalafdeling
Eerste divisie (voetbal Nederland), de op een na hoogste voetbalcompetitie
Topdivisie (volleybal), de op een na hoogste nationale klasse in het volleybal

Overig
Divisie (typografie), een typografisch teken (-)
Bestuurlijke indeling van Myanmar, een bestuurlijk onderdeel van Myanmar; 
Divisies van Gambia, bestuurlijke onderdelen van Gambia
Divisie (organisatie), een onderdeel van een bedrijf of organisatie;
Civiele en militaire divisies van een ridderorde, afdelingen binnen een ridderorde